Guyuk puede estar haciendo referencia a:

 Guyuk, localidad del distrito federal de Adamawa, en Nigeria.
 Guyuk, emperador de la dinastía Mongol.